Посадка:

В технике:
 Посадка — машиностроительный термин.
 Посадка — авиационный термин:
 Вынужденная посадка

 Посадка  Ту-124 на Неву
 Аварийная посадка А320 на Гудзон

 Мягкая посадка - термин в области космических аппаратов и в военной области (при десантировании)
 Первая посадка на Луну
 Первая посадка на комету 67P в составе миссии Розетта

 Посадка судна — статическое положение судна относительно поверхности воды. Характеризуется креном и дифферентом. Когда и тот и другой равны нулю, говорят что судно «сидит на ровном киле».

В сельском хозяйстве:
Посадка — земледельческий термин. Процесс высаживания в землю деревьев, растений, овощей, злаковых культур и т. п. Пример: «Зимняя посадка крупных деревьев может осуществляться краном, малогабаритной техникой …»

В спорте:
Посадка в спортивной борьбе — сленговое название задней подножки на пятке.

Топоним:
Посадка — хутор, Хомутовский район, Курская область, Россия

Другое:
 Посадка — в смысле наказания за правонарушение. См. Лишение свободы, Арест.

См. также 
 Посадки